Resource Description Framework
 Refuse-derived fuel — це паливо, яке виробляють з різних видів відходів
 Radio Direction Finder

Багатозначні терміни